AEL hace referencia a varios artículos:

Organizaciones 
Siglas de la Liga Argentina de Esperanto, asociación promotora del idioma esperanto en Argentina.

Deporte 
Siglas en alfabeto latino de la Athlitiki Enosi Larissas, equipo de fútbol de la ciudad de Larisa, en Grecia.

Geografía física 
Ael, despoblado burgalés, en la comarca de Las Merindades, España.

Siglas